Classe Challenger – classe di incrociatori della Royal Navy varati nel 1902
 Classe Challenger – classe di sottomarini della Marina militare di Singapore entrati in servizio nel 2001 nel 1902
 Classe Challenger – classe di astronavi dell'universo fantascientifco di Star Trek